Улітовський — українське прізвище. Жіноча форма — Улітовська.

Відомі носії 
 Улітовський Роман Петрович (1975—2022) — штаб-сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки